Alexander Huber – niemiecki wspinacz
 Andrea Huber – szwajcarska biegaczka narciarska
 Anja Huber – niemiecka skeletonistka
 Anke Huber – niemiecka tenisistka
 Annemarie Huber-Hotz – szwajcarska polityk
 Anton Huber – niemiecki żeglarz
 Berni Huber – niemiecki narciarz alpejski
 Berthold Huber – niemiecki działacz związkowy
 Christopher Huber – amerykański brydżysta 
 Cora Huber – szwajcarska bobsleistka
 Daniel Huber – austriacki skoczek narciarski, medalista olimpijski 
 Erwin Huber – niemiecki polityk
 François Huber – szwajcarski przyrodnik i pszczelarz
 Fritz Huber – zachodnioniemiecki zapaśnik
 Günther Huber – włoski bobsleista, medalista olimpijski 
 Hans Huber – niemiecki bokser, medalista olimpijski 
 Hans Huber – szwajcarski kompozytor
 Herbert Huber – austriacki narciarz alpejski, medalista olimpijski 
 Herta Huber – niemiecka pisarka
 Ignacy Huber – polski nauczyciel
 Jan Huber – pułkownik Cesarskiej i Królewskiej armii
 Johan Georg Huber – niemiecki duchowny katolicki
 Joseph Huber – francuski gimnastyk 
 Jörg Huber – rzeźbiarz krakowski
 Julia Huber – austriacka skoczkini narciarska
 Karl Huber – szwajcarski polityk
 Katharina Huber – austriacka narciarka alpejska
 Klaus Huber – austriacki skoczek narciarski
 Klaus Huber – szwajcarski kompozytor
 Konrad Huber – fiński strzelec, medalista olimpijski
 Kurt Huber – członek „Białej Róży”
 Liezel Huber – amerykańska tenisistka 
 Lothar Huber – niemiecki piłkarz
 Maksymilian Tytus Huber – polski naukowiec, inżynier mechanik
 Martin Huber – kazachski narciarz alpejski
 Nicolas Huber – szwajcarski snowboardzista
 Norbert Huber – polski siatkarz
 Norbert Huber − włoski saneczkarz
 Robert Huber – fiński strzelec, medalista olimpijski 
 Robert Huber – niemiecki chemik, laureat nagrody Nobla 
 Sophie Huber – francuska pływaczka
 Stefan Huber – austriacki skoczek narciarski
 Stefan Huber – szwajcarski piłkarz 
 Stefanie Huber – austriacka lekkoatletka
 Therese Huber – niemiecka pisarka
 Thomas Huber – niemiecki aktor i tłumacz
 Thomas Huber – niemiecki wspinacz
 Urs Huber – szwajcarski kolarz górski
 Wilfried Huber – włoski saneczkarz
 Wolf Huber – niemiecki malarz i rysownik
 Wolfgang Huber – niemiecki biskup ewangelicki
 Zofia Huber – polska fotograf